Kriekenlambiek, de algemene aanduiding voor lambiekbier waarin zure kersen (krieken) verwerkt zijn.
 Fruitbier met krieken op basis van andere biersoorten dan lambiek, bijvoorbeeld Vlaams oud bruin:
 Kriekenbier (Sint-Jozef), gebrouwen door Brouwerij Sint-Jozef.
 Kriekenbier (Strubbe), gebrouwen door Brouwerij Strubbe.